

Зубовська сільська рада — сільська рада, Оршанський район, Вітебська область

Зубовська сільська рада — сільське поселення, Татарський район, Новосибірська область
 Зубовська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан